Михайло Чорторийський (брацлавський намісник)
 Михайло Чорторийський (житомирський намісник)
 Михайло Юрій Чорторийський

Чорторийські